Emilia Galotti – dramma di Gotthold Ephraim Lessing

Film
Emilia Galotti – film del 1913 diretto da Friedrich Fehér
Emilia Galotti – film del 1958 diretto da Martin Hellberg